Josa (gemeente), gemeente in Spanje
Josa (geslacht), geslacht van buisspinnen